Le qualificazioni del singolare del Monterrey Open 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ysaline Bonaventure (primo turno)
  Miyu Katō (secondo turno)
  Jasmine Paolini (ultimo turno)
  Jamie Loeb (secondo turno)

  Lizette Cabrera (primo turno)
  Dalila Jakupovič (qualificata)
  Marie Bouzková (qualificata)
  Conny Perrin (ultimo turno)

Qualificate 

  Valentini Grammatikopoulou
  Dalila Jakupovič

  Usue Maitane Arconada
  Marie Bouzková

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2018